Hermann Huppen (né en 1938), dessinateur et scénariste belge de bande dessinée, et son fils
 Yves Huppen (né en 1967), scénariste de bande dessinée belge